Джошуа (Джош) То́мас Рэ́днор (; род. 29 июля 1974 года в Колумбусе, США) — американский актёр, режиссёр и сценарист, получивший известность благодаря роли Теда Мосби в комедийном телесериале «Как я встретил вашу маму».

Биография 
Джош Рэднор родился 29 июля 1974 года в городе Коламбус штата Огайо в консервативной еврейской семье. Родители — Алан Рэднор, Карол Рэднор, сестры — Мелани Рэднор и Джоанна Рэднор Виленски. Отец мальчика Алан Рэднор — адвокат, специализирующийся по делам о врачебных ошибках.

В раннем детстве семья Джоша переехала в небольшой городок Бексли. Там Джош пошел учиться в еврейскую среднюю школу. Мальчик рос неглупым, и отец мечтал о серьезной профессии для него. Но Джош выбрал для себя иной путь — после окончания школы он поступил на факультет драматического искусства в колледж «Kenyon», по окончании которого получил степень бакалавра. Во время обучения получил премию имени Пола Ньюмана. После колледжа поступил в школу искусств Тиш при Нью-Йоркском университете, где получил степень  в 1999 году.

Фильмография

Кино

Телевидение

Награды 
На фестивале «Сандэнс» в 2010 году его режиссёрский дебют «Счастливы вместе» получил приз зрительских симпатий в жанре «Драма».

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Выпускники Кеньон-колледжа
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета